26 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1972 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 24 страны разыграли 6 путёвок в двух раундах в турнире на выбывание.

Первый раунд 

 вышло во второй раунд.

 Египет вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 Берег Слоновой Кости вышел во второй раунд.

 Верхняя Вольта отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 Республика Конго вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 получило путёвку в финальный турнир.

 Республика Конго получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1972 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1970 году
Футбол в Африке в 1971 году